Branca de Navarra, condessa de Champanhe (1177-1229) —  casada com Teobaldo III de Champagne, Conde de Champagne, mãe de Teobaldo I de Champagne (rei de Navarra)
 Branca de Navarra, rainha de Castela (1137 - 1156) —  filha de Garcia VI e esposa de Sancho III de Castela
 Branca I de Navarra (1385-1441) —  rainha de Navarra
 Branca II de Navarra (1424-1464) —  primeira esposa de Henrique IV de Castela

História da Espanha
Desambiguação